Do 2011. svjetska juniorska prvenstva u vaterpolu održavane su za igrače do 20 godina, a od 2012. održavaju se i za igrače do 18 godina.

Izdanja

Do 20 godina

Do 18 godina 

Svjetska vaterpolska natjecanja državnih reprezentacija
Svjetska prvenstva